Arroyofrío o Arroyo Frío puede referirse a:

Arroyofrío, localidad perteneciente al municipio de Cotillas en Albacete (España).
Arroyofrío, localidad perteneciente al municipio de Jabaloyas en Teruel (España).
Arroyo Frío, localidad perteneciente al municipio de La Iruela en Jaén (España).